

Sigle
Confederação Brasileira de Futebol, la federcalcio brasiliana

Codici 
 CBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Council Bluffs (Iowa) (Stati Uniti)